Niedzwetzken ist ein deutscher Ortsname:
 Niedzwetzken, 1936 bis 1945 Wiesengrund, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945 Niedźwiedzkie (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Niedzwetzken, 1926 bis 1945 Bärengrund, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945 Niedźwiedzkie (Wieliczki), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen